Ра́ичич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Раичич, Виктория (род. 1994) — австралийская теннисистка.
 Раичич, Любомир (1871—1943) — сербский актёр.
 Раичич, Миодраг (1898—1977) — югославский историк.
 Раичич, Станойло (1910—2000) — сербский композитор, педагог.